Strada statale 28 – strada statale polacca
 Strada statale 28 del Colle di Nava – strada statale italiana